Шиш — багатозначне слово.

Прізвище 
 Шиш Анатолій Олександрович (1 січня 1939, Бахмач — 25 липня 1999, Чернігів) — лікар, один із фундаторів дитячої хірургії на Чернігівщині.
 Шиш Пантелеймон Іванович (1911, село Лисятичі, тепер Стрийського району Львівської області — ?) — український радянський діяч.

Топонім 
 Шиш (річка) — річка в Росії, права притока Іртиша (басейн Обі), тече в Омській області.

Інші значення 
У російській мові слово «шиш» має кілька значень, зокрема такі:
 те саме, що й кукиш (укр. — дуля);
 (переносно) ничего (укр. — трясця; наприклад: на нозі сап'ян рипить, а в борщі трясця кипить).

Багатозначні терміни